Ertter se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Barbara Ertter
 Barbara Jean Ertter